— японская анимационная студия, созданная в 1984 году. На ней были созданы такие известные аниме, как «Евангелион», Kare Kano, FLCL, «Гуррен-Лаганн» и Gunbuster.

История 
Студия Gainax была основана 25 декабря 1984 года группой молодых художников-аниматоров Хироюки Ямагой, Хидэаки Анно, Ёсиюки Садамото и Тосио Окадой. Впервые она заявила о себе созданием полнометражного аниме «Королевский десант», OVA Gunbuster и сериалом Nadia: The Secret of Blue Water. Президентом студии стал режиссёр «Королевского десанта» Ямага Хироюки, главным режиссёром — Анно, а Садамото занял пост ведущего дизайнера. Gainax сделала себе имя созданием экспериментального аниме, нарушающего или расширяющего каноны традиционных жанров. В ходе осуществления своих проектов, студия постоянно сталкивалась с финансовыми и производственными проблемами, эта тенденция наблюдалась фактически во всех серьёзных проектах, в частности в «Евангелионе» и выпущенном позднее Kare Kano.

В 1991 в продаже появилась первая игра-бестселлер студии — Princess Maker. В 1992 году из Gainax ушла группа молодых аниматоров, во главе которых стоял Сёдзи Мурахама. Они создали собственную студию компьютерной анимации Gonzo.

В 1998 году студия была обвинена в сокрытии доходов на общую сумму в полтора миллиарда иен и уклонении от уплаты 560 миллионов иен налогов с этой суммы. Так, бумажные источники утверждали, что с 1995 по 1997 год студия получила более двух миллиардов на показе «Евангелиона» по телевидению и в кинотеатрах. Однако, за счёт раздутых затрат на производство, чистая прибыль составила всего 500—600 миллионов. В 1999 году расследование привело к аресту директора Такэдзи Савамуры по обвинению в сокрытии доходов студии за 1996—1997 год. По схожим обвинениям был арестован и бухгалтер Ёсикацу Ивасаки. По утверждению обвинителей, дабы сокрыть свои доходы, студия платила другим компаниям по фиктивным контрактам. В дальнейшем эти компании возвращали уплаченные им суммы, минус премия за проведение фиктивной сделки.

В 2007 году компанию покинул Хидэаки Анно, ранее создавший Studio Khara, не сумев договориться c руководством о самостоятельном контроле производственного процесса Rebuild of Evangelion. Тем не менее они продолжали сотрудничать ещё некоторое время, выпустив «Евангелион 1.11: Ты (не) один».

В 2011 году Хироюки Имаиси и Масахико Оцука ушли из Gainax, вскоре основав свою собственную студию Trigger.

В августе 2011 года ADV подала в суд на Gainax за нарушение условий контракта по производству игрового фильма Neon Genesis Evangelion. Сотрудничество было приостановлено, а выпуск отменён.

В 2014 году Gainax попросил Studio Khara о кредите в размере 100 миллионов иен (около 1 миллиона долларов США), заявив, что если они не получат деньги в течение трёх дней, то обанкротятся. Поскольку просьбу озвучил старый друг Ясухиро Такэда, Хидэаки Анно согласился, но в качестве условия Gainax должен был передать права на всю продукцию и роялти по франшизе «Евангелион» на год раньше, чем планировалось. Всё оговаривалось без каких-либо процентов. Однако компания не только не выплатила кредит, но и продала права на Gunbuster и Diebuster основанной в 2015 году студии Fukushima Gainax, а FLCL полностью Production I.G, не сказав никому в Khara, работники которой активно участвовали в создании вышеуказанных аниме.

Также была создана новая компания Gainax West, и за рубежом заключались сомнительные коммерческие сделки. В 2016 году Анно подал иск о взыскании долгов, суд удовлетворил требования. Однако средства на счёт Studio Khara так и не поступили. «Я разочарован не как менеджер компании, которая давала им деньги, а как друг из наших университетских дней. И моё самое большое разочарование в том, что я никогда не смогу восстановить с ними те отношения», — написал Хидэаки.

5 декабря 2019 года полиция арестовала Томохиро Маки, одного из директоров Gainax, за совершение непристойных действий по отношению к несовершеннолетней девушке-сэйю. Он был признан виновным в совершении преступления и приговорён окружным судом Токио к 2,5 годам лишения свободы. 28 декабря новым представительным директором стал Ясухиро Камимура. В правление также вошли Юко Такаиси (Kadokawa), Ацуси Морияма (King Records) и Ёсики Уса (Trigger); аудитором назначен Нобухико Хаяси.

Утратив права на «Евангелион», Gainax сохраняет собственность на короткометражные аниме Daicon и пресекает попытки их неофициальной реставрации, в то же время не издавая свою версию. Проблема в том, что там представлены музыка и персонажи, защищённые авторским правом. Увидеть это официально гораздо труднее, чем восстановить в цифровом формате.

Работы студии

ТВ-сериалы

Полнометражные работы

OVA и ONA

Другие работы

Сотрудники студии 
 Хидэаки Анно (1984—2007)
 Хироюки Ямага
 Ёсиюки Садамото
 Тосио Окада (1984—1992)
 Кадзуя Цурумаки (1990—2007)
 Кэнъити Сонода
 Таками Акаи (1984—2007)
 Томохиро Маки (2015—2019)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт студии GAINAX.
 

Аниме-студии
 
Компании, основанные в 1984 году
Производители компьютерных игр Японии